Python, a görög eredetiben Püthón, hatalmas mitikus kígyó
 piton, általánosan a pitonfélék családjába tartozó kígyók
 piton, konkrétan a piton nembe tartozó kígyók

 Python, programozási nyelv
 Monty Python (röviden Pythons), angol komikus-csoport
 Python 3 légiharc-rakéta
 Python 4 légiharc-rakéta
 Python 5 légiharc-rakéta